Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Halifax”
 Pierwszy HMCS „Halifax” (K237) był korwetą typu Flower. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Halifax” (FFH 330) był okrętem prototypowym fregat typu Halifax.

Bibliografia 
 

Halifax